Mato Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mato Verde (ort), Minas Gerais, 
 Mato Verde (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar